Toponímia:
 Borrell (Esponellà), entitat de població del municipi d'Esponellà (Alt Empordà)
 Cal Borrell o Borrell, masia del municipi d'Abella de la Conca situada a ponent del poble cap de municipi
 Can Borrell, diversos edificis
 Casa Vella de Borrell, masia del municipi d'Abella de la Conca 
 Coll d'en Borrell, coll prop del poble de Prullans (Tremp, Pallars Jussà) 
 Font de Borrell, font del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Mas d'en Borrell, masia del poble de Prullans (Tremp, Pallars Jussà)
 Mas del Borrell, mas al municipi de Conesa (Conca de Barberà)
 Muntanya del Borrell, serra al municipi de Calafell (Baix Penedès)
 Pantà de Can Borrell, presa a la serra de Collserola (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental)
 Parpalló-Borrell, paratge natural municipal del municipi de Gandia
 Palau Borrell, entitat de població del municipi de Viladamat (Alt Empordà)
 Serrat de Borrell, serra al municipi de Vilanova de Meià (la Noguera)
 Torrent del Borrell, curs d'aigua del Vallès Occidental
 Biografies:
 Prenom:
 Borrell I o Guifré Borrell (~874 - Barcelona, 911), comte de Barcelona, Girona i Osona (897-911)
 Borrell I d'Osona (? - 820) comte d'Urgell, Cerdanya i Osona (798/799-820)
 Borrell I de Pallars (? - ~995), comte de Pallars (948-995) 
 Borrell II (927 - 992), comte de Barcelona, Girona i Osona (947-992) i d'Urgell (948-992) 
 Ramon Borrell (~972 - Barcelona, 1017), comte de Barcelona, Girona i Osona (992-1017)
 Borrell (bisbe de Vic)
 Cognom:
 Alfons Borrell i Palazón (Barcelona, 1931), artista especialitzat en pintura minimalista
 Anton Borrell Marcó, polític reusenc
 Antoni Borrell i Folch (Barcelona, 1832 - 1910), empresari i polític
 Antoni Borrell i Soler (Barcelona, 1864 — 1956), advocat i jurista català 
 Federico Borrell García (Benilloba, 1912 - Cerro Muriano, 1936), anarquista alcoià
 Gabriel Borrell i Cardona (Sabadell, 1862 - Barcelona, 1944), arquitecte català 
 Guillem Borrell, jutge medieval
 Jaume Borrell i Pla (Arenys de Mar, 1613 - Barcelona, 1641), militar
 Joan Borrell i Nicolau (Barcelona, 1888- 1951), escultor català
 Josep Borrell i Figuera (Lleida, 1954), catedràtic de batxillerat
 Josep Borrell i Fontelles (La Pobla de Segur, Pallars Jussà, 1947), polític militant del PSC
 Juli Borrell i Pla (Barcelona, 1877 - 1957), pintor i muralista
 Lleó Borrell i Gambús (Puigcerdà, 1924 - Barcelona, 1994), compositor de música lleugera i pianista de jazz 
 Marià Borrell (? - 1882), industrial i polític català
 Modest Borrell i Prat
 Pere Borrell, diversos personatges